Romana (imię)
 Romana – miejscowość we Włoszech
 „Romana” – oficjalny biuletyn Prałatury Opus Dei
 Romana – kronika Rzymian autorstwa Jordanesa